Prosansanosmilus (Просансаносмилус — „први Сансаносмилус”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Afrosmilinae унутар изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду од раног до средњег Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчки ријечи протос (стгрч. -{πρῶτος}-), која значи први,
 и рода Sansanosmilus.

Врста Prosansanosmilus eggeri је именована по Ј. Егеру, начелнику мјеста Санделханзен у чијој су близини пронађени остаци ове врсте.

Опис 
Врсте из рода Prosansanosmilus су посједовале кратке али мишићаве ноге. Ове врсте су се кретале плантиградно и по величини су достизали димензије од повећег риса до омање пуме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Prosansanosmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Afrosmilinae

Референце

Литература

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Европе